Jerry Rice (skeletonracer) - Brits skeletonracer
 Jerry Rice (American footballspeler) - Amerikaans American footballspeler
 Jerry Rice Jr. (American footballspeler) - Amerikaans American footballspeler, zoon van bovenstaande
 Jerry Rice Award - onderscheiding voor de beste eerstejaars-speler in American football op college-niveau